Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Chris Haggard e Robbie Koenig che hanno battuto in finale Travis Parrott e Dmitrij Tursunov 7-6(3), 6-1.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (primo turno)

 Martín García /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Justin Gimelstob /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2004